Jméno a příjmení Joža Ország-Vranecký nosí více osob:
 Joža Ország-Vranecký starší (1866–1939) - valašský národopisec.
 Joža Ország-Vranecký mladší, (1913–1977) - valašský učitel a národopisec.